Лажиска може да се отнася за:

Полша 
 Лажиска, връх в Сондешки Бескид

 Лажиска, община в Ополско войводство, в Ополски окръг

 Лажиска, село във Великополско войводство, в Колски окръг, в Община Бабяк
 Лажиска, село във Великополско войводство, в Вонгровешки окръг, в Община Вонгровец
 Лажиска, село в Долносилезко войводство, в Болеславешки окръг, в Община Болеславец
 Лажиска, част на селото в Куявско-Поморско войводство, в Жнински окръг, в Община Рогово
 Лажиска, село в Лодзко войводство, в Пабянишки окръг, в Община Длутов
 Лажиска, село в Люблинско войводство, в Ополски окръг, в Община Лажиска
 Лажиска, село в Люблинско войводство, в Замойски окръг, в Община Скербешов
 Лажиска, село в Мазовско войводство, в Липски окръг, в Община Чепелов
 Лажиска, село в Мазовско войводство, в Мински окръг, в Община Якубов
 Лажиска, село в Мазовско войводство, в Плоцки окръг, в Община Слубице
 Лажиска, село в Мазовско войводство, в Сохачевски окръг, в Община Илов
 Лажиска, село в Мазовско войводство, в Шидловешки окръг, в Община Илов
 Лажиска, село в Ополско войводство, в Стшелешки окръг, в Община Йемелница
 Лажиска, село в Поморско войводство, в Битовски окръг, в Община Мястко
 Лажиска, село в Силезко войводство, в Воджиславски окръг, в Община Годов
 Лажиска, село в Швентокшиско войводство, в Келецки окръг, в Община Пекошов
 Лажиска, село в Швентокшиско войводство, в Сташовски окръг, в Община Сташов

Вижте също 
 Горна Лажиска
 Колоня Лажиска
 Ставишин-Лажиска